Taka (biljni rod)
 Taka (otok)